Didymotrichella är ett släkte av svampar. Didymotrichella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Didymotrichella